Sondrio – comune italiano in Lombardia.
  – società calcistica
  – società rugbistica
 Sondrio – fermata della linea M3 della metropolitana di Milano